Scherf bezeichnet

 eine mittelalterliche Münze, siehe Scherf

 den Ort Scherf (Odenthal) – auch Ortsbezeichnungen Niederscherf, Hochscherf (Odenthal) und Amtmannscherf im Scherfbachtal – Gemeinde Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis, Regierungsbezirk Köln. Die Ortsbezeichnungen gehen zurück auf eine dort ursprünglich vertretene altadelige Familie „von Scherf“ – auch „Scherve“, „Scuerve“ und ähnlich.
 Scherfbach, linker Zufluss der Dhünn

Scherf ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Scherf (1897–1965), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Dagmar Scherf (* 1942), deutsche Schriftstellerin und Journalistin
 Dieter Scherf (* ca. 1941), deutscher Jazzmusiker und Ingenieur
 Elias Scherf (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Eva Scherf (* 1946), deutsche Germanistin
 Ferdinand Scherf (* 1943), deutscher Lehrer und Historiker
 Franz Josef Scherf (1865–1929), deutscher Mediziner, Kurdirektor und Politiker
 Harald Scherf (1933–2008), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Statistiker und Hochschullehrer

 Henning Scherf (* 1938), deutscher Politiker (SPD), ehemaliger Bürgermeister und Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen
 Hilmar Scherf (1861–1951), Landtagsabgeordneter Freistaat Sachsen-Meiningen
 Holger Scherf (* 1958), deutscher Diplomat
 Ingrid Kurz-Scherf (* 1949), deutsche Politikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Jens Marco Scherf (* 1974), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen) und Landrat
 Kurt von Scherf (1866–1942), bayerischer Oberst und Ritter des Militär-Max-Joseph-Ordens
 Lindsey Scherf (* 1986), US-amerikanische Langstreckenläuferin
 Louis Scherf (1870–1955), deutscher Porzellanmaler
 Ullrich Scherf, deutscher Makromolekularchemiker
 Uwe Scherf (* 1957), deutscher Jurist, Rechtsjournalist und Autor
 Walter Scherf (1920–2010), deutscher Kinder- und Jugendliteratur- sowie Märchenforscher
 Wolfgang Scherf (* 1956), deutscher Volkswirtschaftler

Siehe auch:
 Scherff
 Sherf
 Schärf
 Schaerf